Aquae Novae bezeichnet:
 Aquae Novae in Numidia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Aquae Novae in Proconsulari, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.